Brussílov (Брусилов), o en femení Brussílova (Брусилова), és un cognom rus que pot referir-se a:
 Aleksei Brussílov (1853-1926), general rus de la Primera Guerra Mundial.
 Georgi Brussílov (1884-1914?), oficial naval rus i explorador de l'Àrtic.
 Lev Brussílov (1857-1909), vicealmirall rus, germà d'Aleksei Brussílov.